„Маратонци” је југословенска телевизијска серија снимљена 1968. године у продукцији ТВ Загреб.

Епизоде

Улоге 

|-
|Борис Бузанчић || (3 еп. 1968)
|-
|Иво Сердар || (3 еп. 1968)
|-
|Реља Башић || (2 еп. 1968)
|-
|Борис Фестини || (2 еп. 1968)
|-
|Шпиро Губерина || (2 еп. 1968)
|-
|Инге Апелт || (1 еп. 1968)
|-
|Татјана Бељакова || (1 еп. 1968)
|-
|Хелена Буљан || (1 еп. 1968)
|-
|Петар Добрић || (1 еп. 1968)
|-
|Дубравка Гал || (1 еп. 1968)
|-
|Ана Херцигоња || (1 еп. 1968)
|-
|Зденка Хершак || (1 еп. 1968)
|-
|Љубица Јовић || (1 еп. 1968)
|-
|Ана Карић || (1 еп. 1968)
|-
|Лела Маргитић || (1 еп. 1968)
|-
|Иво Марјановић || (1 еп. 1968)
|-
|Драган Миливојевић || (1 еп. 1968)
|-
|Хермина Пипинић || (1 еп. 1968)
|-
|Раде Шербеџија || (1 еп. 1968)
|-
|Семка Соколовић Берток || (1 еп. 1968)
|-
|Фабијан Шоваговић || (1 еп. 1968)
|-
|Невенка Стипанчић || (1 еп. 1968)
|-
|Круно Валентић || (1 еп. 1968)
|-
|Александра Виолић || (1 еп. 1968)
|-
|Мирко Војковић || (1 еп. 1968)
|-
|Вјера Жагар Нардели || (1 еп. 1968)
|}

Комплетна ТВ екипа  ▼

Спољашње везе 
 
Југословенске серије
Хрватске серије